

Особи
 Рубі — ім'я.
 Рубі Далма — італійська актриса.
 Джек Рубі (1911–1967) — американський гангстер, власник нічного клубу в Далласі, вбивця Лі Харві Освальда.
 Рубі — вигаданий персонаж т/с «Надприродне мережі».

Топонім

Рубі — муніципалітет, розташований в Автономній області Каталонія

Рубі — місто, штат Аляска
 Рубі — місто, штат Південна Кароліна
 Рубі — місто, штат Вісконсин

Інше 
 Ruby (, читається «Ру́бі») — це інтерпретована, повністю об'єктно-орієнтована мова програмування з чіткою динамічною типізацією.
 Рубі — тип багатоцільових атомних підводних човнів ВМС Франції.
 Рубі — американський художній фільм режисера Джона Маккензі.
 Рубі Спаркс — трагікомедійний фільм Валері Фаріс і Джонатана Дейтона.